Glantschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Amend-Glantschnig (* 1960), deutsche Politikerin
 Helga Glantschnig (* 1958), österreichische Schriftstellerin
 Michael Glantschnig (* 1991), österreichischer Schauspieler